Тринидад Роса Кинтана Муньос, более известная как Росита Кинтана (; ) — мексиканская актриса, композитор, певица и сценаристка аргентинского происхождения.

Биография 
Родилась 16 июля 1925 года в Буэнос-Айресе в семье Артуро Кинтана и Марии Антонио Муньос. В детстве училась в религиозной школе. Её бабушка Кармен Алонсо научила её петь и вскоре она дебютировала в качестве певицы. В мексиканском кинематографе дебютировала в 1948 году и с тех пор снялась в 68 работах в кино- и телесериалах. Была отмечена рядом наград и премий, даже далеко за пределом Мексики на международных кинофестивалях, в том числе и на Московском.

Скончалась 23 августа 2021 года в Мехико.

Фильмография

Теленовеллы 
 Peregrina (2005/06)…. Eloína
 Таковы эти женщины (2002)…. Carmina del Mar vda. de Mareca
 Обними меня крнепче (2000-01)…. Eduviges de la Cruz y Ferreira
 Rencor apasionado (1998)…. Angelita
 El secreto de Alejandra (1997)…. Sofía Monasterios
 Хозяйка (1995)…. Emma de Cortés
 Atrapada (1991)…. Jane Solís
 La intrusa (1987)…. Renata Rossi

Многосезонные ситкомы 
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985—2007; снялась в 1996 году — episodio «Amor incomparable») …. Josefa

Художественные фильмы 

 Club Eutanasia (2005)…. Tere Dorantes
 A gozar, a gozar, que el mundo se va a acabar (1990)
 Hasta que la muerte nos separe (1989)…. Eloísa
 El hombre de la mandolina (1985)
 Allá en el rancho de las flores (1983)
 Coqueta (película) (1983)
 Viva el chubasco (1983)
 El compadre más padre (1976)
 El demonio en la sangre (1964)
 El octavo infierno, cárcel de mujeres (1964)
 Escuela de valientes (1961) Gabriela Bermúdez
 ¿Dónde estás, corazón? (1961)
 Tres balas perdidas (1961)
 Amorcito corazón (1961)
 Paloma brava (1961)
 Yo no me caso compadre (1960)
 Calibre 44 (1960)
 Siempre estaré contigo (1959)
 Mi niño, mi caballo y yo (1959)
 Me gustan valentones! (1959)
 El zarco (1959)
 Carabina 30-30 (1958)
 Ama a tu prójimo (1958)
 Cuando México canta (1958)
 ¡Cielito lindo! (1957)
 Buongiorno primo amore! (1957)…. Valentina
 ¡Que seas feliz! (1956)
 Serenata en México (1956)
 Tres melodías de amor (1955)
 A los cuatro vientos (1955)
 ...Y mañana serán mujeres (1955)
 El mil amores (1954)…. Carmen Zamudio
 La duda (1954)
 El valor de vivir (1954)
 Mujeres que trabajan (1953)…. Claudia
 Sor Alegría (1952)
 El hambre nuestra de cada día (1952)
 Menores de edad (1951)…. Rosita
 Susana carne y demonio (1951)…. Susana
 La ausente (1951)…. Mónica Sandoval
 Mi querido capitán (1950)
 Yo quiero ser tonta (1950)
 Mala hembra (1950)
 Dos gallos de pelea (1950)
 Tú, sólo tú (1950)
 Una canción a la Virgen (1949)
 No me defiendas, compadre (1949)…. Beatriz
 El charro y la dama (1949)
 Novia a la medida (1949)
 Soy charro de levita (1949)…. Rosita García
 El ángel caído (1949)
 Opio (1949)
 Calabacitas tiernas (1949)…. Lupe
 Dueña y señora (1948)…. María Luisa
 La última noche (1948)
 ¡Ay Palillo, no te rajes! (1948)
 Mi madre adorada (1948)
 Ahí vienen los Mendoza (1948)
 La santa de barrio (1948)

Награды и премии

Festival Internacional de Cine de Moscú

Premios Wurlitzer

Festival Internacional de Cine de Berlín, Premio Campana de la Libertad

Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Premio Perla del Cantábrico

Premios Ariel

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография
 Досье с фильмографией на сайте Cinemexicano
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск

Актрисы по алфавиту
Композиторы по алфавиту
Певцы и певицы по алфавиту
Сценаристы по алфавиту
Актрисы Мексики
Композиторы Мексики
Певцы и певицы Мексики
Сценаристы Мексики
Лауреаты премии «Ариэль»
Лауреаты Московского кинофестиваля